Галлетто () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Галлетто, Диониджи (1932—2011) — итальянский математик и механик, академик.
  (род. 1929) — итальянский писатель.